Parkin est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Arthur Parkin (1952-), joueur de hockey sur gazon néo-zélandais
 Ciss Parkin (1866-1943), joueur de cricket anglais
 Derek Parkin (1948-), joueur de football anglais
 Jon Parkin (né en 1981), joueur de football anglais
 John Parkin (1873-1964), botaniste anglais
 Jonathan Parkin (1894-1972),  joueur de rugby à XIII anglais 
 Stuart Parkin (né en 1955), physicien britannique
 Terence Parkin (né en 1980), nageur sud-africain

Toponyme 

 Parkin, ville américaine de l'Arkansas ;